дель Кампо () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Кампо-и-Сабалета, Конрадо дель (1878—1953) — испанский скрипач, композитор и дирижёр.
  (род. 1975) — уругвайский футболист.
 Кампо, Николас дель (1725—1803) — испанский колониальный чиновник, фельдмаршал, коллекционер.
 Кампо, Самуэль дель (? — 1960-е) — чилийский дипломат, Праведник народов мира.

 Двойная фамилия
 Альдунате дель Кампо, Мария Эстер (Серрано, Росита; 1912—1997) — чилийская певица.
 Баррос дель Кампо, Алехандра (род. 1971) — мексиканская актриса театра и кино и сценаристка.
 Вильянуэва дель Кампо, Армандо (1915—2013) — перуанский политик, премьер-министр Перу (1988—1989).
 Габилондо дель Кампо, Игор (род. 1979) — испанский футболист.
 Ибаньес дель Кампо, Карлос (1877—1960) — чилийский военный и государственный деятель, президент Чили (1927—1931 и 1952—1958).
 Лерчунди дель Кампо, Койкили (Койкили; род. 1980) — испанский футболист.
 Обандо дель Кампо, Хосе Мария (1795—1861) — южноамериканский военный и политический деятель.

См. также 
 Кампо
 Мартин дель Кампо
 Сципио дель Кампо